ALESCO peut faire référence à :
 ALESCO, marque d'entreprise de la société Kansai Paint.

Alesco peut faire référence à :
 Alesco, Organisation pour l'éducation, la science et la culture de la Ligue arabe ;
 Alesco, firme chimique allemande.

Référence